USS Halsey ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Halsey (DLG-23)
 USS Halsey (DDG-97)